Eishockey in Bad Reichenhall war lange Zeit beim Bad Reichenhaller EG angesiedelt, der sich mehrere Spielzeiten in der Eishockey-Oberliga halten konnte. Später wurde Eishockey beim EHC und beim EAC gespielt.

Vereine

Bad Reichenhaller EG 
Beim Bad Reichenhaller EG wurde Anfang der 1970er Jahre Eishockey gespielt. 1973 wurde in Bad Reichenhall eine Eislaufhalle fertiggestellt, in der die EG ihre Heimspiele absolvierte. In der Saison 1978/79 nahm die Mannschaft erstmals an der viertklassigen Regionalliga Süd teil und stieg sofort in die Oberliga Süd auf.

In der Saison 1982/83 nahm erneut die Mannschaft der Bad Reichenhaller EG am Spielbetrieb der Regionalliga Süd teil. Sie wurde Deutscher Regionalliga-Meister gegen den EC Bad Nauheim und stieg in die Oberliga auf. In der Saison 1983/84 wurde Reichenhall abgeschlagen Letzter der Oberliga Süd. Auf die Regionalligateilnahme in der folgenden Saison wurde verzichtet und die Mannschaft des EG nahm nicht mehr am höherklassigen Ligenspielbetrieb teil.

EHC Bad Reichenhall 
Der neu gegründete EHC Bad Reichenhall startete in der Landesliga, wurde 1985/86 Landesligameister und stieg in die Bayernliga auf. In der Saison 1986/87 konnte der EHC sich über die Qualifikationsrunde sportlich für die Regionalliga qualifizieren, verzichtete jedoch auf den Aufstieg. Die Mannschaft des EHC nahm erstmals in der Saison 1989/90 an der Regionalliga Süd teil. Bei der Ligenneueinteilung 1994 wurde die Mannschaft des EHC in die drittklassige 2. Liga eingeteilt. Schon während der Saison 1996/97 kam es zu finanziellen Problemen beim EHC, sodass die Mannschaft des EHC nur dank der finanziellen Unterstützung durch die Gegner die restlichen Auswärtsspiele der Hauptrunde bestreiten konnte. Nach dem sportlichen Abstieg folgte der auch der finanzielle Zusammenbruch des EHC.

EAC Bad Reichenhall 
Nach der Insolvenz des EHC wurde 1997 der Eishockeyathletikclub 1997 Bad Reichenhall (EAC) gegründet. Der Verein spielte in der Bezirksliga und der Landesliga. Nach dem Abriss des Eisstadions 2006 stellte der Verein den Spielbetrieb ein.

Erfolge

Platzierungen 

Quelle: passionhockey.com,  Quelle: rodi-db.de Auf-/Abstieg ↑ ↓

Eisstadion 
Bis zur Saison 2005/06 war die Trainings- und Spielstätte für den EAC die – eingestürzte und inzwischen abgerissene – Eislaufhalle Bad Reichenhall.

Weblinks 
 Internetseite des EAC Bad Reichenhall

Einzelnachweise 

Bad Reichenhall, Eishockey in
Sport (Bad Reichenhall)
Bad Reichenhall, Eishockey in